

Geografia 
 canada
 Dollard-des-Ormeaux – comune del Québec nell'area metropolitana di Montréal
 Francia
 Chaillé-sous-les-Ormeaux – comunesoppresso e frazione nella regione dei Paesi della Loira
 Lumigny-Nesles-Ormeaux – comune nella regione dell'Île-de-France
 Saint-Aubin-des-Ormeaux – comune nella regione dei Paesi della Loira
 Savignac-les-Ormeaux – comune nella regione dell'Occitania

Persone 
 Adam Dollard des Ormeaux – militare francese